Мастерс 2004 () — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 1 по 8 февраля 2004 года в конференц-центре «Уэмбли», Лондон. Победителем турнира стал Пол Хантер, обыгравший в финале Ронни О'Салливана со счётом 10:9.

Факты 

 16-летний Дин Цзюньхуэй выиграл свой первый матч на Мастерс. Соперником Цзюньхуэя в уайлд-кард раунде был англичанин Джо Перри, и китаец победил его со счётом 6:3. В 1/8 финала Дин играл со Стивеном Ли и утсупил ему 5:6, хотя вёл 5:2.
 Пол Хантер выиграл свой третий титул Мастерс за последние четыре года. В финале Хантер сыграл один из наиболее захватывающих и непредсказуемых финалов в истории турнира, победив Ронни О’Салливана со счётом 10:9. В начале и середине матча Хантер сильно отставал в счёте — он проигрывал 0:2, 1:6, 2:7, 6:8 и 7:9, но сумел вырвать победу. В течение матча Хантер сделал 5 сенчури брейков.
 Мастерс 2004 стал первым, проводившимся без спонсора. Сигаретный бренд «Benson & Hedges», поддерживавший турнир с самого начала и фактически бывший одним из его учредителей, был вынужден прекратить сотрудничество в связи с изменениями в Британском законодательстве — теперь на территории Великобритании была запрещена телевизионная реклама табака.

Высший брейк 

 138 — Ронни О'Салливан (полуфинал)

Результаты

Уайлд-кард раунд

Плей-офф

Сенчури-брейки 

 138 Ронни О'Салливан
 127, 117, 110, 109, 102, 101 Пол Хантер
 118, 108 Дин Цзюньхуэй
 115, 101 Джимми Уайт
 110, 100 Джон Хиггинс
 108, 102 Питер Эбдон
 105 Мэттью Стивенс
 103, 101 Марк Уильямс
 101 Стивен Хендри

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 
 BBC Masters 2004 homepage 

Мастерс (снукер)
2004 год в снукере